Heinrich Hansen kan henvise til flere personer:

 Heinrich Hansen (maler) (1821-1890) – dansk maler
 Heinrich Hansen (arkitekt) (1860-1942) – dansk arkitekt